Чарли Бенанте (; полное имя Чарльз Ли Бенанте, ; род. 27 ноября 1962, Бронкс, Нью-Йорк) —  американский барабанщик трэш-метал-группы Anthrax и Stormtroopers of Death (S.O.D.). Один из самых техничных и быстрых барабанщиков в метал-сцене.

Карьера 
Бенанте присоединился к Anthrax в 1983 году, для записи дебютного альбома группы Fistful of Metal, и является барабанщиком группы и по сей день. Он известен, как пионер быстрых ритмов трэш-метала и своей техникой игры с использованием двух бас-бочек. Многие барабанщики, такие как Дэйв Ломбардо, Ларс Ульрих, Шон Дровер, Майк Портной и Джейсон Биттнер, считают его одним из лучших барабанщиков всех времен.

Вместе со своими обязанностями музыканта, Бенанте также художник-график,придумал многие обложки альбомов Anthrax и дизайны футболок.

Личная жизнь 

Бенанте — дядя басиста Anthrax Френка Белло, мать которого Роуз — старшая сестра Бенанте.

Бенанте заявлял в большинстве старых интервью Anthrax, что его любимый вымышленный персонаж Дарт Вейдер.

27 июля 2012 года Бенанте и его жена были арестованы из-за домашней ссоры. Согласно информации от гитариста Скотта Иэна, Барабанщик Animetal Usa, Джон Детте будет заменять его в текущем европейском туре группы.

Альбомы с Stormtroopers of Death

Альбомы с Anthrax

Внешние ссылки 
 Официальный сайт Anthrax
 Официальный сайт S.O.D.
 Официальный сайт Чарли Бенанте

Ударники США
Музыканты Anthrax